
Isbjørn kan hevise til flere artikler:

 Isbjørn – Pattedyr som lever i Arktis.
 Isbjørn (drink) – Drink med vodka og blå likør.
 Isbjørn med unger - Skulptur ved Langeliniekajen i København.
 Isbryderen A552 Isbjørn af Danbjørn-klassen.